Gubig ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Gubig (* 1942), deutscher Grafikdesigner und Buchgestalter
 Martha-Luise Gubig (* 1943), deutsche Illustratorin